Tuk Tuk oder Tuk-Tuk steht für:

 Autorikscha, dreirädriges Kraftfahrzeug
 Tuk Tuk (Samosir), Ort auf der Insel Samosir, Indonesien

Siehe auch: